Rök kan avse:
 Rök – en dispersion av fasta och flytande partiklar finfördelade i luft eller annan gas
 Rök eller rökugn, anordning som används vid rökning av livsmedel
 Rök (dial.) – en sädesskyl
 RÖK – en referenspunkt på ett järnvägsspår, se rälsöverkant
 En äldre kameral enhet, motsvarande dagens begrepp hushåll.
 Röks socken – en socken i Östergötland i Lysings härad
 Röks landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Röks församling – en församling i Linköpings stift –2006
 Röks kyrka – en kyrkobyggnad i Röks socken, Ödeshögs församling
 Röks distrikt – ett distrikt i Ödeshögs kommun och Östergötlands län